The Wizard – pseudonim Bogdana Wołkowskiego
 kreator w informatyce
 w znaczeniu czarodziej
 Czarnoksiężnik z Krainy Oz (ujednoznacznienie) (ang. The Wizard of Oz)

Zobacz też:
 Wizard Reef – rafa koralowa
 Grand Wizard Theodore